Pachyornis elephantopus — вимерлий вид нелітаючих птахів родини Emeidae ряду моаподібних (Dinornithiformes).

Історичний ареал 
Вид був ендеміком Південного острова у Новій Зеландії. Мешкав у вологих низовинних лісах та луках. Інший представник роду, Pachyornis australis мешкав у гірських лісах та субальпійських луках, тому обидва види не конкурували між собою.

Опис 
Птах завдовжки до 1,8 м та вагою 145 кг.

Вимирання 
Вид виник у кінці плейстоцену та вимер після появи на острові людей.

Філогенія 
Родинні зв'язки виду за Bunce et al. (2009):

Примітки

Посилання 
 Heavy-footed Moa. Pachyornis elephantopus . by Paul Martinson. Artwork produced for the book Extinct Birds of New Zealand, by Alan Tennyson, Te Papa Press, Wellington, 2006

Моаподібні
Вимерлі нелітаючі птахи
Птахи плейстоцену
Вимерлі птахи голоцену
Вимерлі тварини, описані 1856